Macar (platja), terreny cobert de còdols
 Macar (mitologia), personatge de la mitologia grega rei de Lesbos i pare de Mitilene i de Metimne